Fugitiva puede referirse a:
Fugitiva (2018), serie de televisión española.
Fugitiva (2018-), serie de televisión turca.